

Джеймс-Сіті — переписна місцевість, штат Північна Кароліна
 Джеймс-Сіті — переписна місцевість, штат Пенсільванія